Жоэ́ль Ома́ри Чибамба (; 22 сентября 1988, Киншаса, Заир) — нидерландско-конголезский футболист. Выступает на позиции нападающего.

Карьера 
В возрасте четырёх лет Чибамба приехал в Нидерланды и начал играть в футбол в молодёжной команде НЕК, в 2007/08 играл в плей-офф чемпионата страны против «Гронинген». В сезоне 2009/10, он был отправлен в аренду в клуб «Осс», но уже 1 декабря 2009 вернулся в НЕК после нескольких инцидентов.

5 января 2010 года Чибамба покинул НЕК в статусе свободного агента и приблизительно месяц спустя подписал контракт с польской командой «Арка» из города Гдыня. Джоэль забил два раза в первых четырёх матчах.

17 июля 2010 Чибамба подписал контракт с клубом «Лех». Зимой 2011 году Чибамба перешёл в греческую «Ларису». 16 января 2011 года нападающий забил свой первый гол за новую команду, поразив в домашнем матче ворота «Ираклиса» и вырвав таким образом победу (2:1). 15 июня, после хорошего сезона с «Ларисой», футболист подписал 4-летний контракт с греческим клубом.

23 февраля в Хандело Джоэль Чибамба подписал контракт с «Крыльями Советов». Чибамба будет выступать за команду под номером 99. Нападающий из Конго находился в «Крыльях» на правах аренды до конца сезона 2011/12, сыграв в итоге 5 матчей в чемпионате России.

Статистика

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Футболисты Демократической Республики Конго
Игроки ФК НЕК
Игроки ФК ТОП Осс
Игроки ФК «Арка»
Игроки ФК «Лех»
Игроки ФК «Лариса»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Вестшелланн»
Игроки ФК «Ботев» Пловдив
Игроки ФК «Копер»
Игроки ФК «Уорриорс»
Игроки ФК «Ночерина»